Hotel Europe steht für:

 Hotel Europe (Minsk)
 Hotel Europe (Sarajevo)
 Hotel Europe (Vancouver)
 Grand Hotel Europe, Sankt Petersburg

Siehe auch:
 Hotel Europa
 Europa-Hotel
 Hotel de l’Europe